Athamanta monstrosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Stephani, Johann Jakob Roemer och Schult.. Athamanta monstrosa ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
monstrosa